Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2001 je štiriinštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 15. in 25. februarjem 2001 v Lahtiju, Finska, v osemnajstih disciplinah. Prvič sta potekali dve ekipni tekmi v smučarskih skokih ter šprint in dvojno zasledovanje v smučarskem teku.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 

Prvenstvo na FIS 

2001
2001 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Lahtiju